Попко — українське прізвище

 Попко Сергій Миколайович — генерал-лейтенант Збройних Сил України.
 Попко Іван Діомидович (*1819 — †1893) — український історик.

Українські прізвища